Pène
 Pierre Pène
 Omar Pène
 Raoul Pène Du Bois
 Henry de Pène
 El Kabir Pene

Homonymie de patronyme